Nodier ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Nodier (1780–1844), französischer Schriftsteller der Romantik
 Marie Ménessier-Nodier (1811–1893), französische Schriftstellerin